ZMB, sigle de trois lettres, est un code, qui signifie :
 Zambie, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 Gare de Hambourg, la gare ferroviaire de Hambourg, en Allemagne, selon le Code AITA des aéroports et des gares.

Code